Woods Hole bezeichnet:

 Woods Hole (Massachusetts), ein Census-designated place im Barnstable County, Massachusetts
 Woods Hole Oceanographic Institution, ein ozeanographisches Forschungsinstitut in Woods Hole
 Meeresbiologisches Laboratorium Woods Hole, gegründet 1888
 Woods Hole Coastal and Marine Science Center der United States Geological Survey in Woods Hole